Огурцы — однолетнее травянистое растение семейства Тыквенные, вид рода Огурец.
 Огурцы — деревня в Абанском районе Красноярского края.
 Огурцы — деревня в Октябрьском районе Костромской области России, Стариковское сельское поселение.
 Огурцы — деревня в Палкинском районе Псковской области России, Новоуситовская волость.
 Огурцы — жаргонное название персонажей игры Kerbal Space Program.

См. также 
 Огурец (значения)